Gacha peut faire référence à :

 Gashapon, un type de jouet originaire du Japon qui est vendu à l'intérieur d'une capsule en plastique. Couramment vendu dans les distributeurs automatiques ;
 Jeu Gacha, jeux vidéo qui sont monétisés via un concept similaire au gashapon. Comparable aux loot box.
 Gācha, un district administratif du Bangladesh ;
 Gacha Gacha, un manga shōnen japonais de Hiroyuki Tamakoshi, publié de 2002 à 2007.
 , un manga shōjo japonais de Yutaka Tachibana, publié de 2001 à 2008 ;
 José Gonzalo Rodríguez Gacha, baron de la drogue colombien et cofondateur du cartel de Medellín.
 Gacha (mongol : ᠭᠠᠴᠠᠭ ᠠ Gaqaa, chinois : 嘎查 gacha) est la plus petite unité administrative de Mongolie-Intérieure, au même titre qu'un établissement ou un hameau nomade.